Pabianice – miasto w województwie łódzkim, w powiecie pabianickim
 Pabianice – wieś w województwie śląskim, w powiecie częstochowskim, w gminie Janów
 Pabianice – gmina wiejska w województwie łódzkim, w powiecie pabianickim
 Pabianice – stacja kolejowa w Pabianicach, w województwie łódzkim

Zobacz też 
 Powiat pabianicki
 PTC Pabianice
 PTK Pabianice
 Włókniarz Pabianice